Pablo Beltrán puede referirse a las siguientes personas:

Pablo Beltrán de Heredia: Editor e historiador español.
Pablo Beltrán (guerrillero): Alias de Israel Ramírez Pineda, guerrillero colombiano.